Northern Ireland Open 2021 – trzeci rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Rozegrany został w dniach 9-17 października 2021 roku w Waterfront Hall w Belfast (Irlandia Północna).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 3: 7 500 £
Runda 2: 4 000 £
Runda 1: 3 000 £

Najwyższy break w fazie głównej turnieju: 5 000 £

Łączna pula nagród: 405 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 136, 123, 121, 113, 113, 110, 105  John Higgins
 135  Noppon Saengkham
 133, 128, 101, 100  Mark Allen
 132, 129  Stuart Bingham
 129  Ronnie O’Sullivan
 128, 111, 101  Gary Wilson
 128  Fan Zhengyi
 127, 120  Kyren Wilson
 127, 115, 110, 108  David Gilbert
 127  Alfred Burden
 127  Louis Heathcote
 123, 106, 102  Jimmy Robertson
 121, 109  Ricky Walden

 117  Cao Yupeng
 115  Oliver Lines
 114  Jak Jones
 113  Liang Wenbo
 113  Matthew Stevens
 110, 106, 103, 102  Shaun Murphy
 110  Mark King
 106  Jack Lisowski
 106  Tian Pengfei
 102, 100  Mark Williams
 102  Neil Robertson
 100, 100  Judd Trump
 100  Yan Bingtao

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 23-27 sierpnia w Morningside Arena, Leicester. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 2, 5, 12, 16, 17, 21, 22, 28, 32, 33, 37, 44, 48, 49, 53, 60, 62 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 147  Mark Allen
 137  Anthony McGill
 137  Chris Wakelin
 137  Jack Lisowski
 125  Soheil Vahedi
 122, 121  Yan Bingtao
 120  Ronnie O’Sullivan
 117, 100  Mitchell Mann
 117  Oliver Lines
 116, 108  David Gilbert
 113  Joe Perry
 112, 101  Mark Selby
 112  Jak Jones

 111  Matthew Stevens
 111  Thepchaiya Un-Nooh
 110  Martin Gould
 109  Mark Williams
 108  Noppon Saengkham
 107  Craig Steadman
 105  Wu Yize
 104  Duane Jones
 104  James Cahill
 104  Liang Wenbo
 101  Lü Haotian
 100  Tian Pengfei

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Northern Ireland Open 2021 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

Northern Ireland Open
2021 w Wielkiej Brytanii
Sport w Belfaście
2021 w snookerze